Droga krajowa nr 41 (Czechy)
 Droga krajowa nr 41 (Polska)
 Droga krajowa nr 41 (Węgry)